133 км, 133-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 133 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 247314
 133 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 201857
 133 км (платформа Рижского направления) — остановочный пункт / пассажирская платформа, Рижского направления Московской железной дороги на участке Волоколамск — Шаховская. Находится в Волоколамском районе Московской области. Код 197543
 133 км (Санкт-Петербург — Дно) — неиспользуемый остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги. Код 058374

Украина 
 133 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 465719
 133 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 505155